

Sigle 
 Scuba Diving International – organizzazione per l'addestramento all'attività subacquea
 Selective Dissemination of Information – funzione di ricerca nell'information retrieval  
 Serial Digital Interface – interfaccia digitale seriale
 Servizio Difesa Installazioni
 Single document interface – metodo di organizzare le interfacce dei programmi in cui ogni finestra contiene una singola applicazione o documento
 Sistema di Indagine – banca dati delle Forze di polizia italiane
 Sistema di Interscambio – nodo di ricezione e smistamento (sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro) delle fatture elettroniche organizzato dal Ministero delle Entrate Italiano
 Socialisti Democratici Italiani – partito politico italiano del passato
 Spatial Data Infrastructure – infrastruttura di dati territoriali
 Strategic Defense Initiative – programma di difesa antimissile lanciato dal presidente statunitense Ronald Reagan nel 1983
 Surface Drip Irrigation – irrigazione a goccia superficiale

Codici 
 SDI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saidor (Papua Nuova Guinea)

Altro
 SDI – videogioco del 1986 della Cinemaware
 SDI: Strategic Defense Initiative – videogioco arcade del 1987 della SEGA/Activision